Het Nederlands kampioenschap dammen 2013 werd van vrijdag 5 t/m zaterdag 13 april 2013 (met 2 rondes op 6 en 9 april) door 12 deelnemers in Steenwijk (met als organisator Stichting Aanzet) gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 4e keer) Alexander Baljakin met 17 punten uit 11 partijen, op 1 punt gevolgd door Pim Meurs.

Kwalificatie
Voor dit kampioenschap waren via het NK 2012 titelverdediger Roel Boomstra, Alexander Baljakin, Pim Meurs en Michiel Kroesbergen geplaatst. 
De overige 8 deelnemers waren afkomstig uit de kwalificatiewedstrijden, die werden gespeeld in Delft / Schiedam (Groep West) en Zwolle (Groep Oost) waarvan de eerste 4 aankomenden per groep zich voor de finale plaatsten. 
Dat waren:
 Groep West:Jochem Zweerink, Hein Meijer, Anton van Berkel en Ron Heusdens
 Groep Oost:Wouter Sipma, Auke Scholma, Kees Thijssen en Bert Aalberts.

Toernooiverloop
Baljakin won, na in de 1e partij verloren te hebben, 4x op rij waarna hij de koppositie bezette en die niet meer uit handen gaf om met 17 punten kampioen te worden. 
De 2e plaats was voor Meurs die de eerste 4 partijen won waaronder de partij tegen Baljakin in de 1e ronde. 
Het toernooi kenmerkte zich door een hoog aantal winstpartijen in vergelijking met andere jaren met 34 van de 66 partijen die in een beslissing eindigden.

Scoretabel

Externe links
 Website van de organisatie
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2013
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen